Hipp kan syfta på:

 Hipp (barnmat) – en tysk barnmatstillverkare grundad av Joseph och Maria Hipp
 Hipp – kort för en cirkus- och teaterlokal i Malmö, se Hippodromen
 Hipp hipp – en vanlig fras som används som inledning
 Hipp Hipp! – en serie humorprogram i Sveriges Television